«Liberate», сингл американской рок-группы Disturbed. Песня была выпущена как третий сингл от их второго студийного альбома Believe.

Видео музыки 
Видео музыки было записано для этой песни, на концерте во время Music as a Weapon Tour II туров.

Список композиций

Участники записи 
 Дэвид Майкл Дрейман — вокал
 Дэн Джозеф Дониган — гитара
 Cтив Кмак — бас-гитара
 Майкл Уоррен Венгрен — ударные

Позиция в чарте

Примечания 

Песни 2002 года
Песни Disturbed